De achtste etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een bergrit en werd verreden op 31 augustus 2013 over een afstand van 166,6 km van Jerez de la Frontera naar de Alto de Peñas Blancas nabij Estepona. De Tsjech Leopold König was de snelste aan de aankomst bergop.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Daniel Martin (Garmin-Sharp); Niet gestart vanwege een hersenschudding die opgelopen is bij een valpartij in de 7e etappe.

Externe links

08
Sport in Andalusië